Con il nome di catena costiera si possono indicare diverse catene montuose:

 Catena Costiera (Italia) – catena montuosa che fa parte dell'Appennino calabro.
 Catena Costiera Pacifica – sistema montuoso che caratterizza la costa occidentale del Nord America, che comprende:
 Catena Costiera (Oregon) – catena montuosa a ridosso della costa pacifica dell'Oregon.
 Catena Costiera (California) – catena montuosa a ridosso della costa pacifica della California.
 Montagne Costiere – catena montuosa del Canada occidentale.
 Catena delle Cascate – catena montuosa che si estende tra Stati Uniti nord-occidentali e Canada.